My Wife's Gone to the Country – cortometraggio del 1909 diretto da Fred J. Balshofer
My Wife's Gone to the Country – cortometraggio di animazione del 1926 diretto da Dave Fleischer
My Wife's Gone to the Country – cortometraggio musicale di animazione del 1931 diretto da Dave Fleischer